Cerceda puede referirse a los siguientes topónimos españoles:

 Cerceda (El Pino), lugar y parroquia del municipio de El Pino, provincia de La Coruña.
Cerceda (La Coruña), municipio de la provincia de La Coruña.
 Cerceda (Lugo), lugar y parroquia del municipio de Corgo, provincia de Lugo.
 Cerceda (Madrid), localidad del municipio de El Boalo, Comunidad de Madrid.
Cerceda (parroquia), lugar y parroquia del municipio de Cerceda, provincia de La Coruña.